Haren (Bruxelas) — antigo município de Bruxelas (Bélgica)
 Haren (Groninga) — município dos Países Baixos
 Haren (Alemanha) — cidade da Alemanha